Ким Клейстерс — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка Амели Моресмо защищала свой титул и дошла до полуфинала, где проиграла Жюстин Энен-Арденн.

Посев 
Первая восьмёрка посева начинает турнир со второго круга.

  Мария Шарапова (Отказ)
  Амели Моресмо (Полуфинал)
  Светлана Кузнецова (Третий раунд)
  Жюстин Энен-Арденн (Финал)
  Серена Уильямс (Третий раунд, отказ)   Надежда Петрова (Четвертьфинал, отказ)  ''' Ким Клейстерс (Титул)
  Мари Пьерс (Отказ)  Анастасия Мыскина (Полуфинал)

<li>  Натали Деши (Второй раунд)
<li>  Елена Янкович (Первый раунд)
<li>  Ана Иванович (Третий раунд, отказ) 
<li>  Даниэла Гантухова (Первый раунд, отказ) 
<li>  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
<li>  Динара Сафина (Второй раунд)
<li>  Татьяна Головин (Второй раунд)
<li>  Ай Сугияма (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Rogers Cup 2005